Schütz (ibland Schutz) är ett efternamn med tyskt ursprung, och kan referera till:

 Alfred Schütz (1899–1959), tysk filosof
 Adolf Schütz (1895–1974), svensk manusförfattare
 Birgit Schütz (född 1958), östtysk roddare
 Claes Schütz (1643–1674), svensk skeppsbildhuggare
 Felix Schütz (född 1987), tysk ishockeyspelare
 Gunnar Schütz, väg- och vattenbyggnadsingenjör
 Heinrich Schütz (1585–1672), tysk tonsättare och organist
 Henricus Schütz (1647–1693), svensk teolog, präst, professor och universitetsrektor
 Henrik Schütz (1650–1701), svensk amiralitetsbildhuggare
 J.C. Schütz (född 1976), svensk sångare och musiker
 Jost Schütz (död 1674), svensk amiaralitetsbildhuggare
 Klaus Schütz (1926–2012), tysk politiker, socialdemokrat, borgmästare i Berlin
 Påvel Schütz (död 1576), tysk byggmästare och arkitekt, verksam i Sverige
 Ursula Schütz (född 1935), tysk-svensk konstnär
 Vera Schütz (1900–1991), svensk slöjdlärare och målare

Tyska efternamn